Ю́рий Медве́дев: Медведев, Юрий (род. 1996) — чешский футболист.
 Медведев, Юрко (Юрий) (189?—1919/1920) — участник махновского движения, член партии боротьбистов.
 Медведев, Юрий Александрович (род. 1939) — советский и российский архитектор, художник-нонконформист, литератор.
 Медведев, Юрий Валерьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Медведев, Юрий Германович (род. 1949) — депутат Государственной думы, член президиума политсовета партии «Единство», директор Пермской печатной фабрики Гознак.
 Медведев, Юрий Михайлович (род. 1937) — советский и российский прозаик, поэт, критик, антологист, журналист.
 Медведев, Юрий Николаевич (1920—1991) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Медведев, Юрий Семёнович (род. 1934) — советский футболист.